Blad kan syfta på:

 Blad – ett vanligen fotosyntetiserande organ hos kärlväxternas sporofyt
 Folkblad – en tidning avsedd för den breda allmänheten
 Knivblad – en del av en kniv
 Blad – ett svenskt efternamn, se Bladh